Bethesda hace referencia a varios artículos:

Lugares
Estanque de Betesda, en Jerusalén
Bethesda (Gwynedd), localidad de Gwynedd, Gales.
Bethesda, comarca rural del Valle inferior del río Chubut, en la Provincia del Chubut, Argentina.
Bethesda, una ciudad de Antigua y Barbuda.

Localidades en Estados Unidos
 Bethesda (Maryland)
 Bethesda (Ohio)

Empresas de videojuegos
 Bethesda Game Studios
 Bethesda Softworks